Абельский – фамилия. Известные носители:

 Абельский, Залман-Лейб (Зяма Шмеркович) (1927—2014) — главный раввин Молдавии и Кишинёва.
 Абельская, Ирина Степановна (род. 1965) — белорусский педиатр и эндокринолог.